B6 може значити:

 Вітамін B6 — піридоксин;
 B6 — формат паперу.